Октябрьский мост:

 Октябрьский мост (Брянск)
 Октябрьский мост (Витебск)
 Октябрьский мост (Вологда)
 Октябрьский мост (Красноярск)
 Октябрьский мост (Липецк)
 Октябрьский мост (Новосибирск)
 Октябрьский мост (Омск)
 Октябрьский мост (Чебоксары)
 Октябрьский мост (Череповец)
 Октябрьский мост (Ярославль)

См. также 
 Октябрьский мост (поселение) — археологический памятник в Череповце
 Октябрьский виадук — мост-путепровод в Пскове
 Октябрьский
 Октябрьский округ
 Октябрьский проспект
 Октябрьский район